Optime noscitis (Pio IX /1) – enciclica del papa Pio IX, 1854
 Optime noscitis (Pio IX /2) – enciclica del papa Pio IX, 1855